Fred McNair e Sherwood Stewart hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 7–6(6), 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (semifinali)

  Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1976